Думнагуал III (д/н — 760) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 754—760 роках. У валлійців відомий як Дивнуал ап Теудур.

Був сином короля Теудебура. Згідно Симеону Даремському 756 року Енгус I, король піктів, і Едберт, король Нортумбрії, вдерлися до Алт-Куїту. Думнагуал III відступив до своєї столиці, де 1 серпня того ж року вимушен був укласти невигідний мир, поступившись своїми землями. Проте через дев'ять днів в місцині між «Уанією» та «Ніванбірігом» (ймовірно «Говань» та «Ньюбург-на-Тайні») король Алт-Куїну завдав поразки супротивникам.

«Камбрійські аннали» вказують на смерть Думнагуала III в 760 році під час битви при Херефорді, де спільно з Оффоою, королем Мерсії, протистояв Ноуї ап Мадогу, королю Брихейніога, і Елісед ап Гвілогу, королю Повіса. Владу спадкував син загиблого Еугейн II.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Scottish Annals from English Chroniclers: AD 500—1286, (London, 1908), republished, Marjorie Anderson (ed.) (Stamford, 1991)
 Clancy, Thomas Owen, «Govan, the Name, Again», in Report of the Society of Friends of Govan Old, 8 (1998), pp. 8–13
 Forsyth, Kathryn, «Evidence of a Lost Pictish source in the Historia Regum Anglorum of Symeon of Durham», in Simon Taylor (ed.) Kings, Clerics, and Chronicles in Scotland, 500—1297: Essays in Honour of Marjorie Ogilvie Anderson on the Occasion of Her Ninetieth Birthday, (Dublin, 2000), pp. 19–32; Appendix by John Koch, pp. 33–4.
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19
 Woolf, Alex, «Onuist son of Uurguist: Tyrannus Carnifex or a David for the Picts», in David Hill & Margaret Worthington (eds.), Æthelbald and Off, Two Eighth-Century Kings of Mercia: Papers from a Conference held in Manchester in 2000, (Manchester, 2005), pp. 35–42.

Королі Стратклайда